Водван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Ліона, 45 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 177,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Водван на сайті французького Національного інституту географії
 Водван на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водван на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водван на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш